Масколо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Георг Масколо (род. 1964) — немецкий журналист.
  (род. 1940) — итальянский певец.
  (1583—1656) — итальянский учёный.
 Джозеф Масколо (1929—2016) — американский актёр.
  (1916—1997) — французский писатель.
  (род. 1947) — французский фотограф и режиссёр.
  — итальянский священник.
 Энтони Масколо (род. 1965) — британский стилист-парикмахер.